SM-liiga 1990/1991 byla 16. sezonou Finské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým TPS Turku.

Základní část

Play off

Čtvrtfinále 
 JYP Jyväskylä - Tappara Tampere 2:1 (7:2, 3:4, 3:2)
 Hämeenlinnan Pallokerho - IFK Helsinky 2:1 (2:4, 4:3, 8:3)

Semifinále 
 TPS Turku - Hämeenlinnan Pallokerho 3:1 (8:0, 3:4, 3:0, 3:1)
 KalPa - JYP Jyväskylä 3:0 (2:1, 4:3, 3:2)

O 3. místo 
 Hämeenlinnan Pallokerho - JYP Jyväskylä 6:3 (hráno na jeden zápas)

Finále 
 TPS Turku - KalPa 4:1 (5:1, 4:3, 4:3, 2:6, 7:2)

Finská hokejová liga
Lední hokej v roce 1990 
Lední hokej v roce 1991
Sport ve Finsku v roce 1990
Sport ve Finsku v roce 1991